La Torre del Josa és un mas situat al municipi de Miralcamp a la comarca catalana del Pla d'Urgell.

Referències 

Josa
Edificis de Miralcamp